Анато́лий Моро́зов:
 Морозов, Анатолий Афанасьевич (1916—1944) — лётчик, военный деятель.
 Морозов, Анатолий Алексеевич (род. 1939) — учёный-кибернетик, академик НАН Украины.
 Морозов, Анатолий Григорьевич (1903 — после 1979) — военный деятель, пятикратный кавалер Ордена Красной Звезды.
 Морозов, Анатолий Маркианович (1895—1953) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 
 Морозов, Анатолий Тимофеевич (род. 1950) — российский политический деятель, депутат Госдумы РФ второго созыва.